Osoby o tym nazwisku:
 Aaron Cumberbatch – trynidadzki bokser
 Benedict Cumberbatch – brytyjski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny oraz producent
 Timothy Carlton (właśc. Timothy Carlton Congdon Cumberbatch) – angielski aktor filmowy i teatralny